Pittoni – antico popolo gallico
 Pittoni – cognome italiano

Persone
Arnaldo Pittoni (1927-2004) – politico italiano
Francesco Pittoni (1645-1724) – pittore italiano
Giovanni Battista Pittoni (1687-1767)– pittore italiano
Girolamo Pittoni (1490-1568) – scultore e architetto italiano
Marco Pittoni (1975-2008) – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor militare
Mario Pittoni (1950) – politico italiano
Wilson Pittoni (1985) – calciatore paraguaiano